Hendel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich Georg Hendel
 Johann Christian Hendel